Gantt ist der Name von:

 Henry Laurence Gantt (1861–1919), US-amerikanischer Maschinenbauingenieur
 Mark Gantt (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den USA:

 Gantt (Alabama)
 Gantt (South Carolina)

Sonstiges:

 Gantt-Diagramm
 GanttProject, eine in Java geschriebene Open-Source-Anwendung für Projektplanungen

Siehe auch: Gant